Graf-Adolf-Straße steht für:
 Graf-Adolf-Straße (Altena), siehe Liste der Baudenkmäler in Altena
 Graf-Adolf-Straße (Bochum), siehe Liste der Baudenkmäler im Stadtbezirk Bochum-Wattenscheid
 Graf-Adolf-Straße (Düsseldorf)
 Graf-Adolf-Straße (Köln), siehe Liste der Baudenkmäler im Kölner Stadtteil Mülheim
 Graf-Adolf-Straße (Ratingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Ratingen und Liste der Bodendenkmäler in Ratingen